La Cabana dels Moros és un mas situat al municipi d'Aspa, a la comarca catalana del Segrià.

Moros
Edificis d'Aspa